Медаль «За беспорочную службу в тюремной страже» — государственная награда Российской империи.

Основные сведения 
Медаль «За беспорочную службу в тюремной страже» предназначалась для награждения нижних чинов тюремной стражи. Учреждена  года по указу императора Александра III.

Порядок вручения 
Медалью награждались нижние чины тюремной стражи, безупречно прослужившие не менее пяти лет. Право на ношение медали после выхода в отставку сохранялось за отслужившими в тюремной страже не менее 10 лет. Награждённым не требовалось вносить плату за изготовление медали. Женщины медалью не награждались.

Описание медали 
Дизайн медали очень близок к дизайну медали «За беспорочную службу в полиции». Медаль изготовлялась из серебра. Диаметр медали — 36 мм. На лицевой стороне изображён портрет Александра III в профиль, который с 1894 года сменяется портретом Николая II. По окружности вдоль бортика надпись — «», позже — «». На оборотной стороне .
Бортик медали с обеих сторон оформлен в виде сплошного лаврового венка, перетянутого сверху лентой. Вариант медали, выпущенной при Николае II, также несколько отличается шрифтами и деталями изображения. Медаль изготавливалась на Санкт-Петербургском монетном дворе.

Порядок ношения 
Медаль имела ушко для крепления к колодке или ленте. Носить медаль следовало на груди, лента медали — Аннинская.

Изображение медали

Примечания

Литература 

 

Награды периода Николая II